

Patronyme 
 Leslie Orgel (1927-2007), chimiste britannique.
 Doris Orgel (1929-2020), autrice américaine de littérature pour enfants, d'origine autrichienne.

Littérature 
 Le comte Anne d'Orgel et sa femme Mahaut d'Orgel, personnages du roman de Raymond Radiguet, Le Bal du comte d'Orgel.
 Guillaume Orgel, auteur de La Nuit de Sainte-Agathe (1988), suite au Grand Meaulnes.